Леонов, Георгий: Леонов, Георгий Алексеевич (1914—?) — советский тракторист в Кустанайской области, Герой Социалистического Труда (1966).
 Леонов, Георгий Павлович (1908—1983) — советский учёный-геолог, профессор (1960), заслуженный деятель науки РСФСР (1978).